Miss Universum Sverige 2021 (Engelsk: Miss Universe Sweden 2021) hålls den 30 oktober 2021 på Clarion Hotel Post i Göteborg. Lina Ljungberg från Östergötland kommer att kröna sin efterträdare Moa Sandberg från Stockholm i slutet av evenemanget.

Resultat

Placeringar

Kandidater 
16 tävlande tävlar om titeln Miss Universum Sverige 2021:

Referenser

Externa länkar 
Miss Universum Sverige webbplats

2021 i Sverige
2021